CGH steht für:
 Computergeneriertes Hologramm
 Campe-Gymnasium Holzminden
 Flughafen São Paulo-Congonhas, in Brasilien (IATA-Code)
 Comparative Genomic Hybridisation – ein molekulargenetisches Verfahren zur umfassenden Analyse eines Genoms auf chromosomale Imbalancen.

cGh steht für:
 cGh, Kürzel für Ansätze zu einer vereinheitlichten physikalischen Theorie

Abkürzung